Plaats in Indonesië
 Sambi Rejo (Prambanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Sleman in de provincie Jogjakarta
 Sambi Rejo (Margatiga), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung